Aitofel era o conselheiro pessoal do rei David, de Israel, segundo a Bíblia. Alguns textos, como o Talmude, supõem que o traidor anônimo mencionado por David no , que, como ele, era seu companheiro e seu amigo íntimo, fosse Aitofel.

Biografia 
Natural de Giló, nas colinas de Judá, Aitofel foi pai de um dos poderosos de David, Eliã, que possivelmente era o pai de Bate-Seba. Isto é, Aitofel era avô de Bate-Seba.

Isto é muito forte, de prominácia. Este conselheiro, antes íntimo, tornou-se traidor e juntou-se a Absalão, filho de David, num golpe contra o rei. Segundo alguns autores, o motivo para a traição de Aitofel foi a desonra que o rei Davi havia feito à sua neta Bate-Seba. Como um dos cabecilhas da rebelião, aconselhou Absalão a violar as concubinas de David, em público, como um gesto para mostrar a Israel sua rebeldia, e pediu permissão para organizar um exército de 12.000 homens para procurar Davi, a fim de o matar.

Segundo a Bíblia, Deus frustrou esta trama, e Absalão, em vez de seguir os conselhos de Aitofel, seguiu os conselhos de Husai, o arquita, que estava secretamente aliado a David. Vendo que seus conselhos não eram seguidos, ele voltou para sua cidade, pôs em ordens seus negócios, enforcou-se, e foi sepultado junto aos seus antepassados.

Na Divina Comédia, Aitofel é citado quando Dante Alighieri menciona que Bertran de Born está no nono círculo do Inferno, pois Bertran foi ainda pior que Aitofel, ao causar uma guerra entre pai e filho.

Árvore genealógica 
Árvore genealógica baseada nas conjecturas mencionadas no texto. Os filhos de Bate-Seba estão em I Crônicas 3.5, a mãe de Absalão em 3.2, e a irmã de Absalão em 3.9:

Bibliografia 
 Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 1, página 75.

Personagens do Antigo Testamento
Suicídios por enforcamento
David